

Sigle 
 Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones – Commissione del mercato delle telecomunicazioni, autorità spagnola per la liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni
 Country Music Television – canale televisivo statunitense dedicato alla musica country
 Culturally Modified Trees – alberi culturalmente modificati
 California Mastitis Test – Test per mastite California

Codici 
 CMT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Cametá (Brasile)

Medicina 
 CMT – malattia di Charcot-Marie-Tooth

Religione 
 C.M.T. – Suore Carmelitane Missionarie Teresiane